

Hydronymes

Lac Bussy (rivière Témiscamie Est), lac de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada. .
Lac Bussy, lac de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada. .
Lac Bussy, lac du territoire non organisé de Rivière-Koksoak, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada. .